Warfield (Kentucky)
Warfield (Berkshire)

Desambiguações de topônimos